Józefa Joteyko
 Tadeusz Joteyko